'Appendicularia kan syfta på:

 Appendicularia – en synonym för en klass manteldjur, se Larvacea
 Appendicularia (bägargroddssläkte) – ett släkte bägargroddar
 Appendicularia (växter) – ett släkte av växter